|
|-
|

|}
Eurovision Song Contest 2011 var det 56. Eurovision Song Contest og blev afholdt i Düsseldorf i Tyskland. Tyskland var arrangør efter Lena Meyer-Landruts sejr i 2010 med "Satellite". Semifinalerne fandt sted den 10. og 12. maj 2011 med finalen den 14. maj 2011.

Med 221 point blev Aserbajdsjan vinder af Eurovision Song Contest 2011 foran Italien og Sverige, mens Danmarks bidrag med A Friend in London opnåede en femteplads.

Sted

Valgmuligheder

Deltagende lande 
43 lande deltog i Eurovision Song Contest 2011. Italien, San Marino, Ungarn og Østrig tilbage til konkurencen.

Semifinalister 

Semifinalerne blev afholdt den 10. og 12. maj 2011. Alle lande, undtagen "The Big Five", deltog i semifinalerne, og tyve af semifinalisterne gik videre til finalen. Lodtrækningen blev afholdt mandag 17. januar 2011.

1. semifinale 
Ud over de deltagende nationer kunne Storbritannien og Spanien også stemme i denne semifinale.

2. semifinale 
Ud over deltagernationerne kunne Tyskland, Frankrig og Italien også stemme i denne semifinale.

Finalister 
Finalen fandt sted 14. maj 2011. Fem lande var på forhånd kvalificeret til finalen, de såkaldte "Big Five"-lande. Italien gjorde comeback i grandprix-sammenhæng efter 14 år udenfor. Umiddelbart efter resultatet af de to semifinaler blev de enkelte sanges startplacering udtrukket.

{| class="wikitable"
!Plads
!Televoting
!Point
!Jury
!Point
|-
!1
|
|223
|
|251
|-
!2
|
|221
|
|182
|-
!3
|
|176
|
|168
|-
!4
|
|168
|
|160
|-
!5
|
|166
|
|145
|-
!6
|
|151
|
|119
|-
!7
|
|138
|
|117
|-
!8
|
|138
|
|111
|-
!9
|
|113
|
|106
|-
!10
|
|101
|
|104
|-
!11
|
|99
|
|90
|-
!12
|
|98
|
|90
|-
!13
|
|89
|
|86
|-
!14
|
|79
|
|84
|-
!15
|
|76
|
|82
|-
!16
|
|73
|
|79
|-
!17
|
|64
|
|75
|-
!18
|
|61
|
|74
|-
!19
|
|60
|
|72
|-
!20
|
|55
|
|66
|-
!21
|
|47
|
|60
|-
!22
|
|39
|
|57
|-
!23
|
|32
|
|53
|-
!24
|
|25
|
|38
|-
!25
|
|2
|
|25
|}

1. Spansk hverdagsudtryk. Bogstaveligt betyder det "De kan ikke tage de ting væk jeg har danset"

Odds 
Som på så meget andet kunne man også placere væddemål på hvilke lande, der gik videre til finalen, og på hvilket land der vinder. Man har de seneste år udpeget forhåndsfavoritter på den måde. I 2011 var favoritterne Frankrig, Storbritannien, Estland, Aserbajdsjan og Ungarn. De nordiske lande var også godt repræsenteret med både Sverige og Danmark tippet til omkring en 10. plads.

Pointfordelingen 
Sådan var pointene fordelt i finalen.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside 

2011